Михаи́л Никола́евич Васи́льев (, Санкт-Петербург — декабрь 1941, Ленинград) — русский и советский военачальник.

Биография 
Православный, родом из Петербурга. Сын генерал-майора, участника русско-турецкой войны, командира 96-го Омского полка Васильева Николая Михайловича. Образование получил в Пажеском корпусе, в службу вступил 1 января 1890. Из корпуса был выпущен подпоручиком 4 августа 1892 в лейб-гвардии Семёновский полк, через четыре года получил чин поручика. Окончил Николаевскую академию Генерального штаба в 1898 году по первому разряду и получил чин капитана генерального штаба.

Службу продолжал в Виленском военном округе, занимая должности при Главном штабе: помощник делопроизводителя генерал-квартирмейстерской части, помощник столоначальника, столоначальник, помощник начальника штаба. Был прикомандирован в Главному управлению генеральными штабами, в штабах занимал следующие должности: старший адъютант штаба 18-го армейского корпуса, и. о. начальника штаба 51-й пехотной дивизии, штаб-офицер для особых поручений 17-го армейского корпуса, штаб-офицер при управлении Новогеоргиевской крепостной бригады и штаб-офицер при управлении 1-й Финляндской стрелковой бригады.

Отбывал цензовые командования ротой лейб-гвардии Семёновского полка, батальоном 202-го Старобельского пехотного полка, с 30 июня 1910 по 23 июня 1913 года был начальником штаба 3-й Финляндской стрелковой бригады и командовал 34-м Севским пехотным полком. Был прикомандирован к кавалерии и артиллерии.

В русско-японской войне участвовал как поручик 5-го Восточно-Сибирского стрелкового полка. Первую мировую встретил в чине полковника и командира 34-го Севского пехотного полка. 3 мая 1915 был повышен в чине до генерал-майора и возглавил 15 октября бригаду 12-й Сибирской стрелковой дивизии, а позднее руководил 45-м Сибирским стрелковым полком. За успехи в сражениях был награждён Георгиевским оружием. В течение года занимал должность начальника штаба 37-го армейского корпуса.

Был дважды награждён орденами Святого Станислава и Святого Владимира, по одному разу орденами Святой Анны и Святого Георгия.

После Февральской революции занимал некоторое время должность начальника Тифлисского военного училища, позднее 7 мая 1917 был уволен по причине болезни с мундиром и пенсией.

После Октябрьской революции служил в РККА на должности командующего армией. Значился в списке Генштаба РККА от 15 июля 1919. После Гражданской войны службу не нёс. Умер во время блокады Ленинграда.

Примечания

Литература 
 
 .
 Военный орден святого великомученика и победоносца Георгия. Биобиблиографический справочник. — : РГВИА, 2004.
 Список старшим войсковым начальникам, начальникам штабов: округов, корпусов и дивизий и командирам отдельных строевых частей. — С.-Петербург: Военная Типография, 1913.
 Списки Генерального штаба по состоянию на 01.06.1914, 01.01.1916, 03.01.1917, 01.03.1918. — Петроград, 1914−1918.
 Ганин А. В. Корпус офицеров Генерального штаба в годы Гражданской войны 1917−1922 гг. — , 2010.
 Список генералам по старшинству. Составлен по 10.07.1916. — Петроград, 1916.
 Дворянский календарь, тетради 1−12 — , 2007.
 «Русский Инвалид», 1914. — № 302.
 ВП по военному ведомству // «Разведчик», 1915. — № 1263 и 1269.

Ссылки 
 Васильев Михаил Николаевич // Сайт «Русская армия в Великой войне» (www.grwar.ru)
 Васильев Михаил Николаевич // Егоров Н. Д. Русский генералитет в годы революции и гражданской войны : материалы к биографическому справочнику — , 2011. — цит. по Официальный сайт Дома Русского Зарубежья им. Александра Солженицына (www.bfrz.ru)

Генерал-майоры (Российская империя)
Царские офицеры на службе в РККА
Жертвы блокады Ленинграда
Участники Русско-японской войны (Россия)
Участники Гражданской войны в России (красные)
Командиры бригад в Первой мировой войне (Россия)
Выпускники Николаевской военной академии